Alessia Tornaghi – pattinatrice italiana
 Luigi Tornaghi – calciatore italiano
 Paolo Tornaghi – calciatore italiano